Amasis ist der Name von:

 Amasis (Töpfer), griechischer Töpfer
 Amasis-Maler, nach dem Töpfer mit einem Notnamen benannter Vasenmaler
 Amasis (Pharao), ägyptischer Pharao
 Amasis (Schiff, 1914), Dampfschiff
 Amasis (Schiff, 1923), Dampfschiff
 (4161) Amasis, Asteroid